Шре́ер () — немецкая фамилия.
 Шреер, Вернер (1918—1985) — немецкий лётчик-ас.
 Шреер, Карл Юлий (1825—1900) — немецкий писатель, сын Тобиаса Готфрида Шреера.
 Шреер, Тобиас Готфрид (1791—1850) — немецкий писатель.

 Шреер-Ткаченко, Анисия Яковлевна (1904/1905 1985) — украинский советский музыковед и музыкальный педагог